Die Liste der Nebenflüsse der Prüm umfasst mehr als 100 Fließgewässer. Die Prüm entwässert ein Einzugsgebiet von ca. 889 km² über Sauer, Mosel und Rhein in die Nordsee.

Zuflüsse 2. Ordnung 
 Mehlenbach
 Alfbach
 Enz
 Nims

Zuflüsse mit über sieben Kilometern Länge 
Die linken Zuflüsse sind in dunklem, die rechten in hellem Blau talwärts aufgeführt.

Zuflüsse (Gesamtliste) 

|-
| align="left" | Dreiborn, auch Dreibornbach || rechts || 1,286 || 1,588 || 542 || align="left" |  || align="left" | 2628-112
|-
| align="left" | Wolfbuschbach || links || 0,559 || 0,303|| 535 || align="left" |  || align="left" | 2628-11312
|-
| align="left" | Langer Bach || rechts || 1,531 || 0,698 || 519 || align="left" |  || align="left" | 2628-1132
|-
| align="left" | Tresbach || rechts || 2,351 || 2,271|| 508 || align="left" |  || align="left" | 2628-114
|-
| align="left" | Reutherbach, auch Reuther Bach || links || 4,072 || 10,851 || 502 || align="left" | bei Neuendorf  || align="left" | 2628-12
|-
| align="left" | Wambach || rechts || 1,831 || 1,876 || 495 || align="left" | bei Olzheim  || align="left" | 2628-132
|-
| align="left" | Grombach || rechts || 1,999 || 2,128 || 490 || align="left" | südlich von Olzheim  || align="left" | 2628-134
|-
| align="left" | Litzerbach || links || 5,103 || 9,453 || 478 || align="left" | nördlich von Willwerath  || align="left" | 2628-14
|-
| align="left" | Streitberg || links || 1,343 || 0,826 || 474 || align="left" | in Willwerath || align="left" | 2628-152
|-
| align="left" | Mühlbach || links || 3,587 || 5,911 || 472 || align="left" | in Willwerath  || align="left" | 2628-16
|-
| align="left" | Schlierbach || rechts || 1,884 || 1,462 || 460 || align="left" | in Hermespand  || align="left" | 2628-172
|-
| align="left" | Dingelbach || links || 0,364 || 0,260|| 458 || align="left" | südlich von Hermespand  || align="left" | 2628-1732
|-
| align="left" | Kahlbach || links || 1,400 || 1,045 || 455 || align="left" | nordöstlich von Prüm  || align="left" | 2628-174
|-
| align="left" | Tettenbach || rechts || 3,675 || 2,297 || 422 || align="left" | in Prüm || align="left" | 2628-1772
|-
| align="left" | Trenkelbach, auch Trinkelbach || links || 1,494 || 2,502 || 412 || align="left" | in Niederprüm  || align="left" | 2628-178
|-
| align="left" | Hennebach || links || 3,103 || 4,161 || 406 || align="left" | südwestlich von Niederprüm  || align="left" | 2628-18
|-
| align="left" | Mehlenbach || rechts || 14,257 || 32,035 || 398 || align="left" | östlich von Weinsfeld  || align="left" | 2628-2
|-
| align="left" | Furbach || rechts || 1,450 || 1,853 || 394 || align="left" | südöstlich von Weinsfeld  || align="left" | 2628-3112
|-
| align="left" | Pirbach || links || 2,282 || 1,332 || 393 || align="left" | südlich von Weinsfeld  || align="left" | 2628-312
|-
| align="left" | Seifen || links || 0,425 || 0,303 || 388 || align="left" | in Watzerath  || align="left" | 2628-3192
|-
| align="left" | Mönbach || rechts || 9,824 || 23,655 || 384 || align="left" | südwestlich von Watzerath  || align="left" | 2628-32
|-
| align="left" | Rockenborn || rechts || 0,607 || 0,244 || 384 || align="left" | südwestlich von Watzerath  || align="left" | 2628-332
|-
| align="left" | Wassergraben || links || 0,304 || 0,153 || 383 || align="left" | südwestlich von Watzerath  || align="left" | 2628-334
|-
| align="left" | Tretbach || rechts || 2,329 || 1,866 || 377 || align="left" | bei Pittenbach  || align="left" | 2628-34
|-
| align="left" | Pittenbach || links || 2,282 || 1,971 || 377 || align="left" | bei Pittenbach  || align="left" | 2628-36
|-
| align="left" | Weitesbach || links || 1,509 || 0,753 || 370 || align="left" | nördlich von Pronsfeld  || align="left" | 2628-382
|-
| align="left" | Kerkenbach || rechts || 1,110 || 0,840 || 368 || align="left" | westlich von Pronsfeld || align="left" | 2628-396
|-
| align="left" | Alfbach || rechts || 22,254 || 55,693 || 365 || align="left" | westlich von Pronsfeld  || align="left" | 2628-4
|-
| align="left" | Mückenborn || links || 0,709 || 0,290|| 254 || align="left" | südlich von Pronsfeld  || align="left" | 2628-512
|-
| align="left" | Bierbach || rechts || 9,841 || 25,505 || 361 || align="left" | südlich von Pronsfeld  || align="left" | 2628-52
|-
| align="left" | Gegenbach || links || 0,451 || 0,206 || 361 || align="left" | nördlich von Lünebach  || align="left" | 2628-5312
|-
| align="left" | Kelsbach || rechts || 5,756 || 10,337 || 360 || align="left" | nördlich von Lünebach  || align="left" | 2628-532
|-
| align="left" | Lünebach || links || 6,745 || 7,839 || 354 || align="left" | in Lünebach  || align="left" | 2628-534
|-
| align="left" | Auelsbach || rechts || 1,031 || 6,622 || 351 || align="left" | südlich von Lünebach  || align="left" | 2628-5352
|-
| align="left" | Merlbach || links || 6,083 || 8,992 || 349 || align="left" | bei Merlscheid  || align="left" | 2628-536
|-
| align="left" | Esbach || links || 3,880 || 2,618 || 349 || align="left" | bei Merlscheid  || align="left" | 2628-5372
|-
| align="left" | Steinbach || rechts || 4,527 || 4,495 || 349 || align="left" | bei Kinzenburg  || align="left" | 2628-5374
|-
| align="left" | Eulbach || links || 1,489 || 0,649 || 347 || align="left" | bei Kinzenburg  || align="left" | 2628-5376
|-
| align="left" | Heilhausener Bach || links || 1,138 || 0,915 || 340 || align="left" | bei Heilhausen (zu Waxweiler)  || align="left" | 2628-5378
|-
| align="left" | Mandelbach || rechts || 4,417 || 5,698 || 338 || align="left" | nordöstlich von Manderscheid  || align="left" | 2628-538
|-
| align="left" | Pintesgraben || links || 0,640 || 0,227 || 338 || align="left" | westlich von Pintesfeld  || align="left" | 2628-53912
|-
| align="left" | Manderscheider Mühlbach, auch nur Mühlbach || rechts || 3,509 || 4,683 || 334 || align="left" | südlich von Manderscheid  || align="left" | 2628-5392
|-
| align="left" | Weiherbach || links || 6,292 || 8,961 || 330 || align="left" | in Waxweiler  || align="left" | 2628-54
|-
| align="left" | Hochbergbach || rechts || 3,319 || 3,415 || 324 || align="left" | südlich von Waxweiler  || align="left" | 2628-5512
|-
| align="left" | Bohnenbach || rechts || 3,165 || 5,012 || 320 || align="left" | nördlich von Niederpierscheid  || align="left" | 2628-552
|-
| align="left" | Dürrbach || rechts || 1,104 || 0,534 || 319 || align="left" | östlich von Niederpierscheid  || align="left" | 2628-5532
|-
| align="left" | Sohlbach || rechts || 1,495 || 1,648 || 317 || align="left" |  || align="left" | 2628-5534
|-
| align="left" | Dierbach || links || 6,479 || 5,475 || 314 || align="left" | nordwestlich von Mauel  || align="left" | 2628-554
|-
| align="left" | Bach im weitern Tälchen, auch Steuenbach || links || 1,011 || 0,503 || 312 || align="left" | nördlich von Mauel  || align="left" | 2628-55512
|-
| align="left" | Büschbach || links || 1,047 || 1,535 || 309 || align="left" | nördlich von Mauel  || align="left" | 2628-55514
|-
| align="left" | Atzseifen || links || 0,983 || 0,577 || 307 || align="left" | südöstlich von Mauel  || align="left" | 2628-55516
|-
| align="left" | Graben || rechts || 0,397 || 0,286 || 299 || align="left" |  || align="left" | 
|-
| align="left" | Langenthaler Bach, auch Taufenbach || links || 1,151 || 1,240 || 298 || align="left" | östlich von Oberpierscheid  || align="left" | 2628-55518
|-
| align="left" | Eichelsbach || rechts || 1,308 || 0,593 || 294 || align="left" | östlich von Oberpierscheid  || align="left" | 2628-5552
|-
| align="left" | Roßbach || links || 1,566 || 1,054 || 293 || align="left" | östlich von Oberpierscheid  || align="left" | 2628-5554
|-
| align="left" | Bach am Staudenhof || links || 1,365 || 0,921 || 293 || align="left" | nordwestlich von Oberweiler  || align="left" | 2628-556
|-
| align="left" | Tierbach || rechts || 0,775 || 0,476 || 290 || align="left" | nordwestlich von Oberweiler  || align="left" | 2628-5572
|-
| align="left" | Kurzer Graben || rechts || 0,228 || 0,128 || 288 || align="left" | nordwestlich von Oberweiler  || align="left" | 2628-55732
|-
| align="left" | Hitschebergbach || links || 0,807 || 1,223 || 282 || align="left" | nordwestlich von Oberweiler  || align="left" | 2628-5574
|-
| align="left" | Läuskopfbach || links || 1,205 || 0,536 || 281 || align="left" | westlich von Oberweiler  || align="left" | 2628-5576
|-
| align="left" | Springelsbach || rechts || 2,217 || 2,597 || 277 || align="left" | westlich von Oberweiler  || align="left" | 2628-558
|-
| align="left" | Runder Bergbach, auch Finkenbach || links || 1,992 || 1,684 || 276 || align="left" | südwestlich von Oberweiler  || align="left" | 2628-5592
|-
| align="left" | Buresbach, auch Burbesbach || rechts || 0,989 || 0,532 || 272|| align="left" | nordwestlich von Echtershausen  || align="left" | 2628-5594
|-
| align="left" | Hochbach, Zusammenfluss aus Junge und Alte Medenbach || links || 0,477 || 0,813 || 269 || align="left" | nördlich von Echtershausen  || align="left" | 2628-5596
|-
| align="left" | Wirbesbach, auch Dürrbach || rechts || 3,460 || 2,411 || 260 || align="left" | bei Hamm  || align="left" | 2628-56
|-
| align="left" | Hammgraben || rechts || 0,345 || 0,291 || 258 || align="left" | bei Hamm  || align="left" | 2628-5712
|-
| align="left" | Biersdorferbach, auch Kannenbach || links || 3,275 || 4,014 || 256 || align="left" | bei Biersdorf am See  || align="left" | 2628-574
|-
| align="left" | Wiersdorfer Bach || links || 0,888 || 2,920 || 247 || align="left" | bei Wiersdorf  || align="left" | 2628-5792
|-
| align="left" | Hermesdorfer Graben || links || 1,738 || 2,314 || 242 || align="left" | bei Hermesdorf  || align="left" | 2628-5794
|-
| align="left" | Bergbach || links || 1,280 || 1,181 || 240 || align="left" | bei Hermesdorf  || align="left" | 2628-57952
|-
| align="left" | Wißmannsbach || links || 1,394 || 0,601 || 234 || align="left" | in Wißmannsdorf  || align="left" | 2628-5796
|-
| align="left" | Waldbach || links || 1,205 || 0,536 || 234 || align="left" | südlich von Wißmannsdorf  || align="left" | 2628-5798
|-
| align="left" | Echtersbach || rechts || 7,287 || 10,899 || 228 || align="left" | nördlich von Brecht  || align="left" | 2628-58
|-
| align="left" | Lengertbach, auch Langertbach || links || 2,420 || 3,692 || 226 || align="left" | südlich von Brecht  || align="left" | 2628-5912
|-
| align="left" | Tannengraben, auch Brechter Graben || rechts || 0,807 || 0,647 || 225 || align="left" | südlich von Brecht  || align="left" | 2628-5914
|-
| align="left" | Bach von der Buche, auch Buchengraben || rechts || 0,469 || 0,380 || 224 || align="left" | südwestlich von Brecht  || align="left" | 2628-59152
|-
| align="left" | Birkenbach, auch Rasenbach || links || 1,047 || 1,556 || 218 || align="left" | in Oberweis  || align="left" | 2628-5916
|-
| align="left" | Nierbach || links || 6,728 || 18,496 || 216 || align="left" | in Oberweis  || align="left" | 2628-592
|-
| align="left" | Bürgergraben, auch Bauerbach || links || 1,824 || 0,917 || 215 || align="left" | südlich von Oberweis  || align="left" | 2628-59312
|-
| align="left" | Kreiderberggraben, auch Ollersgraben || rechts || 0,876 || 0,810 || 214 || align="left" | südlich von Oberweis  || align="left" | 2628-59314
|-
| align="left" | Bach vom Altenhof || links || 1,846 || 1,699 || 214 || align="left" | südlich von Oberweis  || align="left" | 2628-5932
|-
| align="left" | Altbethinger Bach || rechts || 1,773 || 0,844 || 214 || align="left" | nordöstlich von Bettingen  || align="left" | 2628-59332
|-
| align="left" | Bach von der Höhe || links || 0,839 || 0,468 || 214 || align="left" | nordöstlich von Bettingen  || align="left" | 2628-59334
|-
| align="left" | Hoorbach || rechts || 2,683 || 2,144 || 210 || align="left" | in Bettingen  || align="left" | 2628-59336
|-
| align="left" | Schrödersgraben || rechts || 3,676 || 4,678 || 209|| align="left" | in Bettingen  || align="left" | 2628-5934
|-
| align="left" | Schleidbach, auch Schleidgraben || links || 3,107 || 2,610 || 206 || align="left" | südlich von Bettingen  || align="left" | 2628-59354
|-
| align="left" | Hostigbach || rechts || 1,159 || 0,920 || 206 || align="left" | nordwestlich von Wettlingen  || align="left" | 2628-5936
|-
| align="left" | Kirchengraben || links || 0,320 || 0,101 || 205 || align="left" | in Wettlingen  || align="left" | 2628-59392
|-
| align="left" | Katzenloch, auch Schanzbach || links || 1,867 || 1,947 || 202 || align="left" | südöstlich von Wettlingen  || align="left" | 2628-594
|-
| align="left" | Stockemer Bach || rechts || 1,960 || 0,806 || 200 || align="left" | südlich von Wettlingen  || align="left" | 2628-5952
|-
| align="left" | Bach bei den Erdfällen, auch Mattelsbach || rechts || 0,993 || 0,380 || 199 || align="left" | südlich von Wettlingen  || align="left" | 2628-5954
|-
| align="left" | Hauchenbach || rechts || 1,695 || 1,462 || 199 || align="left" | nördlich von Peffingen  || align="left" | 2628-596
|-
| align="left" | Bach beim Wasserbehälter, auch Weilersbach || links || 0,914 || 0,581 || 198 || align="left" | nördlich von Peffingen  || align="left" | 2628-5972
|-
| align="left" | Waldwiesenbach || rechts || 0,385 || 0,114 || 197 || align="left" | nördlich von Peffingen  || align="left" | 2628-59732
|-
| align="left" | Höhenbach, auch Mühlgraben || rechts || 0,817 || 0,246 || 196 || align="left" | bei Peffingen  || align="left" | 2628-5974
|-
| align="left" | Peffinger Bach || links || 0,601|| 0,934 || 195 || align="left" | in Peffingen  || align="left" | 2628-59752
|-
| align="left" | Werksgraben || rechts || 0,252 || 0,120 || 195 || align="left" | bei Peffingen  || align="left" | 2628-59754
|-
| align="left" | Bach vom Steinkistengrab || links || 1,304 || 0,756 || 193 || align="left" | südlich von Peffingen  || align="left" | 2628-5976
|-
| align="left" | Wassergraben || rechts || 0,210 || 0,246 || 193 || align="left" | nördlich von Holsthum  || align="left" | 2628-59772
|-
| align="left" | Felsgraben, auch Huwelsbach || links || 0,252|| 0,182 || 192 || align="left" | nördlich von Holsthum  || align="left" | 2628-59774
|-
| align="left" | Ginnbach || links || 0,610|| 0,131 || 191 || align="left" | nördlich von Holsthum  || align="left" | 2628-5978
|-
| align="left" | Eschbach || links || 1,666 || 1,686 || 189 || align="left" | in Holsthum  || align="left" | 2628-598
|-
| align="left" | Enz || rechts || 37,896 || 148,486 || 189 || align="left" | in Holsthum  || align="left" | 2628-6
|-
| align="left" | Mäschbach || links || 1,338 || 0,516 || 187 || align="left" | bei Holsthum  || align="left" | 2628-712
|-
| align="left" | Hangbach || rechts || 0,489 || 0,606 || 187 || align="left" | südlich von Holsthum  || align="left" | 2628-714
|-
| align="left" | Dahlembach || links || 1,291 || 1,478 || 184 || align="left" | südöstlich von Holsthum  || align="left" | 2628-716
|-
| align="left" | Waldbach, auch Letschebach || rechts || 0,454 || 0,168 || 184 || align="left" | nördlich von Prümzurlay  || align="left" | 2628-7192
|-
| align="left" | Wiesengraben, auch Michelsbach || rechts || 0,096 || 0,109 || 184 || align="left" | nördlich von Prümzurlay  || align="left" | 2628-7194
|-
| align="left" | Treppenbach, auch Mausebach || links || 0,300 || 0,032 || 184 || align="left" | nördlich von Prümzurlay  || align="left" | 2628-7196
|-
| align="left" | Prümzurlay, auch Breitenbach || rechts || 0,821 || 1,249 || 184 || align="left" | bei Prümzurlay  || align="left" | 2628-72
|-
| align="left" | Straßengraben || rechts || 0,099 || 0,006 || 184 || align="left" | in Prümzurlay  || align="left" | 2628-732
|-
| align="left" | Hälbach || rechts || 0,991 || 0,647 || 183 || align="left" | bei Prümzurlay  || align="left" | 2628-752
|-
| align="left" | Waldhofbach || rechts || 1,428 || 1,258 || 182 || align="left" | südlich von Prümzurlay  || align="left" | 2628-76
|-
| align="left" | Fallgraben || rechts || 0,190 || 0,120 || 180 || align="left" | nördlich von Irrel  || align="left" | 2628-772
|-
| align="left" | Graben || rechts || 0,083 || 0,095 || 170 || align="left" | nördlich von Irrel  || align="left" | 2628-774
|-
| align="left" | Teufelsschluchtbach || rechts || 0,970 || 0,996 || 169 || align="left" | bei Irrel  || align="left" | 2628-78
|-
| align="left" | Bach am Frankenkopf || links || 0,791 || 0,892 || 168 || align="left" | in Irrel  || align="left" | 2628-792
|-
| align="left" | Nims || links || 61,429 || 297,730 || 162 || align="left" | bei Irrel  || align="left" | 2628-8
|-
| align="left" | Vorderer Essebach, auch Felsbach || links || 2,525 || 1,832 || 158 || align="left" | bei Menningen (an der Prüm)  || align="left" | 2628-92
|-
| align="left" | Mindenerbach, auch Mindener Bach || links || 1,674 || 0,921 || 155 || align="left" | in Minden  || align="left" | 2628-94

Einzelnachweise 

Prüm
!Liste